Coraille steht für:

 Coraille (Label), ein deutsches Musik-Label

Coraille ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Pierrard de Coraille (um 1670–1723 oder 1725), französischer Bildhauer